FIM Meridian Lifts Swedish Speedway Grand Prix był drugą imprezą w sezonie 2011 z cyklu Grand Prix.
Zawody odbyły się 14 maja 2011 na stadionie Ullevi w Göteborg. Zwycięzcą został Chris Holder, wyprzedzając Grega Hancocka. Trzeci na podium był Antonio Lindbäck. Zawody zostały przerwane po 16 biegach z powodu dużych opadów deszczu.
Losowanie pozycji startowych odbyło się 13 maja przez menedżera stadionu.

Komisja Speedway Grand Prix nominowała Thomasa Jonassona dziką kartą. Zawodnikami rezerwowymi byli Simon Gustafsson i Dennis Andersson.

Wyniki

Bieg po biegu 
 Linbaeck, Bjerre, Sajfutdinow, Jonsson
 Crump, Kołodziej, Gollob, Holta
 Hancock, Pedersen, Jonasson, Laguta (W)
 Lindgren, Holder, Hampel, Harris
 Crump, Hancock, Lindgren, Bjerre (W)
 Holder, Kołodziej, Sajfutdinow, Pedersen
 Jonasson, Jonsson, Hampel, Gollob
 Linbaeck, Harris, Holta, Laguta
 Kołodziej, Jonasson, Harris, Bjerre
 Sajfutdinow, Hampel, Laguta, Crump (W)
 Holder, Hancock, Jonsson, Holta
 Linbaeck, Gollob, Lindgren, Pedersen (D)
 Gollob, Holder, Gustafsson, Laguta
 Sajfutdinow, Jonasson, Lindgren, Holta
 Jonsson, Pedersen, Harris, Andersson
 Hancock, Kołodziej, Hampel, Linbaeck (U)

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy 

Szwecja
2011
2011 w Szwecji